Dannemora kan syfta på:

 Dannemora – en tätort i Östhammars kommun, Uppsala län
 Dannemora socken – socken i Uppland
 Dannemora landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1973
 Dannemora församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2010
 Dannemora kyrka – en kyrkobyggnad utanför Dannemora i Dannemorabygdens församling
 Dannemora distrikt – ett distrikt i Östhammars kommun och Uppsala län 2016–
 Dannemora gruvor – en tidigare  järnmalmsgruva i Dannemora
 Dannemora (kommun), New York – en kommun (town) i Clinton County, New York
 Dannemora (by), New York – en by, primärt belägen i Dannemora stad i Clinton County, New York
 Dannemora, Nya Zeeland – en förort till Auckland, Nya Zeeland
 Dannemora–Hargs Järnväg – en järnväg